Криуши — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Криуши — название аула Аршалы Жарминского района Восточно-Казахстанской области до 1993 года.

Россия 
 Криуши — село в Бирском районе Башкортостана.
 Криуши — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Криуши — посёлок при станции в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Криуши — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Криуши — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Криуши — село в составе города Новоульяновск Ульяновской области.
 Криуши — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Криуши — платформа на участке железной дороги Веймарн — Сланцы

См. также 
 Криуша
 Кривуша